Grau Maristany i Maristany, Grau Til·là, (el Masnou, segle XIX-1970), músic i compositor
 Pere Grau Maristany i Oliver, comte de Lavern, (el Masnou, 1863-1927), polític i industrial